Vråby kan henvise til flere stednavne i Danmark:

 Vråby (Rømø Sogn) – en bebyggelse i Rømø Sogn, Tønder Kommune
 Vråby (Vråby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vråby Sogn, Stevns Kommune